Intermezzo (flertal: intermezzoer eller intermezzi) kan have flere betydninger:

 Intermezzo eller intermedium er oprindelig et mellemspil af lettere karakter der opførtes mellem akterne på større skuespil eller operaer, og som gennem en fortsat udvikling dannede oprindelsen til den senere komiske opera, opera buffa. (Salmonsen, bd. 12, s. 449)

Film, tv og scenekunst 
 Intermezzo (film fra 1936) – en svensk film fra 1936.
 Intermezzo (film fra 1939) – en amerikansk film fra 1939.
 Intermezzo (opera) - en opera af Richard Strauss.
 Intermezzo (tv-serie) - en dansk tv-serie.

Musik 
 Intermezzo (band) – et svensk band fra Stockholm, aktive i 1980'erne.
 Intermezzo II – en ep fra det norske black metal-band Satyricon.